Тернопільська загальноосвітня школа № 16 — школа в Тернополі.

Історія 
Школу відкрито 1972 року. 2003-го за досягнення педагогічного й учнівського колективів у вивченні предметів фізико-математичного циклу, за високі показники школярів у Всеукраїнській олімпіаді з математики та інформатики, створення належної матеріально-технічної бази Постановою Кабміну № 752-р від 10.12.2003 р. школі присвоєно ім'я українського математика Володимира Левицького.

У квітні 2003 року школа увійшла в Європейську мережу «Шкіл сприяння здоров'ю». Досягнення колективу було відзначено Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Персонал 

 директор Базунова Руслана Романівна;
 заступник директора з навчально-виховної роботи Балящук Марія Михайлівна;
 заступник директора з навчально-виховної роботи (у початковій школі) Рудик Тетяна Зеновіївна;

 заступник директора з навчально-методичної роботи Мультан Віра Степанівна;
 заступник директора з виховної роботи Бугера Лариса Іванівна.

Посилання